Федерспиль () — датская фамилия. Известные носители:

 Федерспиль, Биргитте (1925—2005) — датская актриса.
 Федерспиль, Юрг (1931—2007) — швейцарский писатель.
 Федерспиль, Пер (1905—1994) — датский политик.